Bashaw ist der Name mehrerer Orte

 in der kanadischen Provinz Alberta, siehe Bashaw (Alberta)
 Bashaw (Wisconsin), im Burnett County
 Bashaw (Town), Town(ship) im Washburn County, Wisconsin
 Bashaw Township, im Brown County, Minnesota

Personen:
 Sandy Bashaw, US-amerikanische Multi-Instrumentalistin und Komponistin

Sonstiges:
 USS Bashaw (SS-241), U-Boot der US-Marine
 Bashaw Brook, Fließgewässer im Burnett County, Wisconsin
 Bashaw Creek, Fließgewässer im Marion County, Oregon
 Bashaw Lake, See im Burnett County, Wisconsin
 Bashaw State Wildlife Management Area, Park im Brown County, Minnesota